Основная структура спираль-петля-спираль (от , сокр. bHLH) — это базовый структурный мотив, имеющийся у многих белков, принадлежащих к суперсемейству димеризующихся факторов транскрипции. Эти белки и называют bHLH белками. Не следует путать этот белковый структурный мотив с другим, похожим структурным мотивом белков, так называемым мотивом «спираль-поворот-спираль».

Структура 
Мотив характеризуется наличием двух α-спиралей, связанных петлёй. В общем, факторы транскрипции, включающие данный домен, являются димерными, каждый с одной спиралью, содержащей оснóвные аминокислотные остатки, которые облегчают связывание молекул ДНК. В мотиве, одна спираль меньше и, благодаря гибкости петли, позволяет димеризоваться путём фолдинга и упаковки против другой спирали. Большая спираль обычно содержит участки связывания ДНК. bHLH-белки обычно связываются с консенсусной последовательностью, называемой E-box, CANNTG. Каноническая последовательность E-box представляет собой CACGTG (палиндромную), однако некоторые факторы транскрипции bHLH, особенно из семейства bHLH-PAS, связываются с родственными непалиндромными последовательностями, которые похожи на E-box. bHLH TF могут гомодимеризоваться или гетеродимеризоваться с другими bHLH TF и ​​формировать большое разнообразие димеров, каждый из которых обладает определёнными функциями.

Примеры 
Примеры транскрипционных факторов, содержащих bHLH:

 AHR
 Beta2/NeuroD1
 BMAL-1-CLOCK
 C-Myc, N-Myc
 MyoD
 Myf5
 Pho4
 HIF
 ICE1
 NPAS1, NPAS3, MOP5
 Scl, также известный как Tal1
 пронейрональные гены bHLH, такие как p-CaMKII и pSer (336)NeuroD.
 Склераксис
 Нейрогенины
 MAX
 OLIG1, OLIG2
 TCF4 (Траскрипционный фактор 4)
 BHLHE41, также известный, как DEC2, SHARP1, и BHLHB3

bHLH транскрипционные факторы часто важны в развитии или клеточной активности. BMAL1/Clock — это основной транскрипционный комплекс в циркадианных молекулярных осцилляторах. Другие гены, такие как c-Myc и HIF-1, были связаны с злокачественными опухолями, из-за их влияния на рост клеток и метаболизм.

Регуляция 
Поскольку многие транскрипционные факторы bHLH являются гетеродимерными, их активность часто сильно регулируется димеризацией субъединиц. Экспрессия или доступность одной субъединицы часто контролируется, тогда как другая субъединица конститутивно экспрессируется. Многие из известных регуляторных белков, таких как белок Drosophila extramacrochaetae, имеют структуру спираль-петля-спираль, но не имеют базовой области, что делает их неспособными самостоятельно связываться с ДНК. Они, однако, способны образовывать гетеродимеры с белками, которые имеют структуру bHLH, и таким образом дезактивируют свои способности в качестве факторов транскрипции.

История

Человеческие белки с bHLH структурами 

AHR; AHRR; ARNT; ARNT2; ARNTL; ARNTL2; ASCL1; ASCL2;
ASCL3; ASCL4; ATOH1; ATOH7; ATOH8; BHLHB2; BHLHB3; BHLHB4;
BHLHB5; BHLHB8; CLOCK; EPAS1; FERD3L; FIGLA; HAND1; HAND2;
HES1; HES2; HES3; HES4; HES5; HES6; HES7; HEY1;
HEY2; HIF1A; ID1; ID2; ID3; ID4; KIAA2018; LYL1;
MASH1; MATH2; MAX; MESP1; MESP2; MIST1; MITF; MLX; MLXIP;
MLXIPL; MNT; MSC; MSGN1; MXD1; MXD3; MXD4; MXI1;
MYC; MYCL1; MYCL2; MYCN; MYF5; MYF6; MYOD1; MYOG;
NCOA1; NCOA3; NEUROD1; NEUROD2; NEUROD4; NEUROD6; NEUROG1; NEUROG2;
NEUROG3; NHLH1; NHLH2; NPAS1; NPAS2; NPAS3; NPAS4; OAF1; OLIG1;
OLIG2; OLIG3; PTF1A; SCL; SCXB; SIM1; SIM2; SOHLH1;
SOHLH2; SREBF1; SREBF2; TAL1; TAL2; TCF12; TCF15; TCF21;
TCF3; TCF4; TCFL5; TFAP4; TFE3; TFEB; TFEC; TWIST1;
TWIST2; USF1; USF2;

Примечания

Ссылки 
 PDOC00038 в PROSITE
 
 Семейство bHLH белков 

Белки
Факторы транскрипции